Schlacht von Narva steht für:

 eine Schlacht des Großen Nordischen Krieges (1700), siehe Schlacht bei Narva
 eine militärische Operation während des Großen Nordischen Krieges, siehe Belagerung von Narva (1704)
 eine Schlacht des Zweiten Weltkrieges (1944), siehe Schlacht um den Brückenkopf von Narva